Iron Storm peut désigner :
 Iron Storm, un jeu vidéo sorti en 2002.
 Iron Storm, un jeu vidéo sorti en 1996.
 Iron Storm, un album de Black Uhuru sorti en 1991.